Et anneks er en tilbygning eller filial. Ordet bruges også om et sogn med selvstændig kirke, men uden egen præst.

Bygningsdele